Чемпионат Греции прошёл в Аспропиргосе с 29 ноября по 7 декабря 2003 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2448).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2003 год в шахматах
Ноябрь 2003 года
Декабрь 2003 года
Спорт в Греции в 2003 году